Iluileq bezeichnet:
 Iluileq (Fjord) (Danell Fjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Iluileq (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland